Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Tim Wilkison 6-3 3-6 6-4 6-2 .

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Juan Aguilera (secondo turno)
 Joakim Nyström (campione)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)

 José Higueras (primo turno)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Pablo Arraya (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1984